Dirty Rotten Filthy Stinking Rich е дебютен студиен албум на американската глем метъл група Warrant. Албумът заема 10-о място в Billboard 200. Първите четири думи от заглавието (Dirty Rotten Filthy Stinkin'...!) могат да бъдат чути в песента Cherry Pie от следващия албум.

Състав 
 Джени Лейн – вокали, акустична китара
 Джоуи Алън – китара
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Стивън Суийт – барабани

Допълнителен персонал 
 Майк Сламър – китара
 Бу Хил – клавиши, бек вокали
 Бека Брамлет – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1989 година
Дебютни албуми